Наведений нижче список комун Люксембургу містить відомості про 116 комун — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Великого Герцогства Люксембург. Більшість комун країни складаються з декількох поселень, втім, деякі міста Люксембургу утворюють окремі комуни.

Список комун 
Місцезнаходження комун на мапі Люксембургу (праворуч) вказане відповідними номерами. Кожен відтінок кольору визначає один з 12 кантонів країни. Кантони зображені відтінками зеленого кольору відносяться до округу Дикірх, відтінками помаранчевого — до округу Люксембург, відтінками синього — до округу Гревенмахер.

Див. також 
 Адміністративний поділ Люксембургу
 Список комун Люксембургу за площею
 Список комун Люксембургу за населенням
 Список комун Люксембургу за найвищою точкою
 Список комун Люксембургу за найнижчою точкою

Примітки 

Списки:Люксембург